

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Heraklit, grčki filozof (* 544. pr. Kr.)